Владимир Иванович Мухин: Мухин, Владимир Иванович (1904—1962) — генерал-майор авиации.
 Мухин, Владимир Иванович (1892 — ?) — революционер, советский и партийный работник
 Мухин, Владимир Иванович (1942—2021) — советский и российский архитектор.

Примечания